Tralla kan syfta på:

Tralla (vagn) – en liten, låg, lätt vagn med tre eller fyra hjul för transport på järnvägsspår

Se även 
 Jingel
 Teaser
 Trall
 Trampdressin